Force India VJM10 — болід Формули-1 розроблений командою Sahara Force India F1 Team для участі в сезоні  року, для Серхіо Переса і Естебана Окона. .

Результити 

Примітки
 ° — Пілоти, що не фінішували на гран-прі, але були класифіковані, оскільки подолали понад 90 % дистанції.

Посилання 

Боліди Формули-1 сезону 2017
Перегонові автомобілі
Боліди Force India Формули-1